Il singolare del torneo di tennis Pilzen Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vincenzo Santopadre che ha battuto in finale Michal Tabara 6-3, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Patrik Fredriksson (primo turno)
 Vincenzo Santopadre (Campione)
 Radomír Vašek (primo turno)
 Petr Luxa (secondo turno)

 Rainer Falenti (quarti di finale)
 David Rikl (semifinali)
 David Škoch (primo turno)
 Attila Sávolt (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pilzen Challenger 1997